Zakrzewiec – wieś w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Kowal
 Zakrzewiec – wieś w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Braniewo